Слудная — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав Верховского сельского поселения (до 2015 года входила в Олюшинское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Олюшинский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 41,5 км, до деревни Средней — 0,5 км. Ближайшие населённые пункты — Ботыжная, Средняя, Лабазное.

По переписи 2002 года население — 119 человек (47 мужчин, 72 женщины). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Примечания

Ссылки 
 Слудная в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района